Unidade lógica e aritmética
Sequência Alu
4104 Alu
Alu Alkhanov
Jeff Alu

Desambiguação